

Patronyme
 Alfred Muteau, (1850-1916), était un homme politique français.
 Jules Étienne François Muteau (1795-1869), homme politique français.
 Paul Jules Henri Muteau, (1854-1927), était un général de division français dont le nom est associé à la Première Guerre mondiale.

Homonymie
Homonymie de patronyme